Седморедовото хептаграмично пано е правилно хиперболично звездовидно пано. Дуалното пано е хептаграмичноредово седмоъгълно пано. На всеки връх има седем хептаграма. Връхната фигура е правилен седмоъгълник. По структурата неговият аналог се нарича седмоделно седмоъгълно пано.

Свързани многостени и пана 
Когато p е равен на:

 5 (малък звездовиден додекаедър)
 7 (седморедово хептаграмично пано)
 9 (деветоредово енеаграмично пано)

Пана
Звездовидни многостени